Presidio kan syfta på:

 Presidio, tidigare spansk term för en garnison

Geografi

Mexiko 

 Presidio, Ixhuatlán del Café, ort, 
 Presidio, Tezonapa, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar